

Sigle 
 Federazione ornicoltori italiani

Codici 
 foi – codice ISO 639-3 della lingua foi

Altro 
 FOI, sigla usata per l'Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
Funzione Operativa Importante – L'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti non deve ridurre l'efficacia del sistema dei controlli né impedire alla Banca d'Italia e alla Consob di controllare che gli intermediari adempiano a tutti i loro obblighi.